Кебирли — название ряда пунктов в Азербайджане:

 Кебирли — село в Агджабединском районе.
 Кебирли — село в Бейлаганском районе.
 Кебирли — село в Тертерском районе.

Криптоним 
 Алван Алиев (Кебирли)
 Мирза Мухаммед Керим-бек Кебирли